Zkratka FSH má více významů:

 Folikuly stimulující hormon – folitropin
 File System Hierarchy v unixových systémech